Шолом-Алейхем — псевдонім українського, єврейського письменника Рабиновича Шолома Нохумовича
 Шолом-Алейхем — назва села Колоски Джанкойського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 «Шолом-Алейхем» — ювілейна монета номіналом 5 гривень
 Шолом-Алейхем (кратер) - кратер на Меркурії.